

Aziende 
Rolls-Royce – marca britannica che si può riferire a:
 Rolls-Royce, l'azienda originale fondata nel 1906, e suddivisa in Rolls-Royce plc e Rolls-Royce Motors nel 1973;
 Rolls-Royce plc, nata dalla Rolls-Royce Limited, dal 1973 ad oggi è un'azienda specializzata in motori aeronautici, marini, sistemi energetici etc:
 Rolls-Royce Group plc, una holding company nata nel 2003 che comprò Rolls-Royce plc nel 2003
 Rolls-Royce Holdings plc, una holding company nata nel 2011 che comprò  Rolls-Royce plc da Rolls-Royce Group plc nel 2011
 Rolls-Royce Deutschland
 Rolls-Royce Marine Power Operations Ltd
 Rolls-Royce Turbomeca Limited
 Rolls-Royce Kamewa ora Rolls-Royce AB
 Rolls-Royce Controls and Data Services
 Rolls-Royce Power Systems
 Rolls-Royce Motors, dal 1973 al 1998 è stata la divisione automobili, separata da Rolls-Royce Limited, che comprendeva i marchi Rolls-Royce e Bentley;
 Rolls-Royce Motor Cars, dal 1998 è l'attuale produttore di automobili Rolls-Royce, controllata dal Gruppo BMW.

Altro 
 Rolls Royce – singolo di Achille Lauro del 2019
 Rolls-Royce – autoblindo britannico